Joachim Herrmann může být:

 Joachim Herrmann (SED) (1928–1992) – německý politik za Sjednocenou socialistickou stranu Německa
 Joachim Herrmann (astronom) (* 1931) – německý astronom
 Joachim Herrmann (CSU) (* 1956) – německý politik za Křesťansko-sociální unii Bavorska